Bongardia är ett släkte av berberisväxter. Bongardia ingår i familjen berberisväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Berberisväxter
Bongardia